Samois peut désigner :

 La commune de Samois-sur-Seine en Seine-et-Marne
 L'association de lesbiennes BDSM Samois
 Jean de Samois évêque de Rennes et de Lisieux